Bear Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Knob (Kentucky)
 Bear Knob (Cherokee County, North Carolina)
 Bear Knob (Jackson County, North Carolina)
 Bear Knob (Macon County, North Carolina)
 Bear Knob (Pennsylvania)
 Bear Knob (Overton County, Tennessee)
 Bear Knob (Scott County, Tennessee)
 Bear Knob (Texas)
 Bear Knob (Carroll County, Virginia)
 Bear Knob (Roanoke County, Virginia)
 Bear Knob (Washington County, Virginia)
 Bear Knob (Lincoln County, West Virginia)
 Bear Knob (Randolph County, West Virginia)
 Bear Knob (Upshur County, West Virginia)